Het seizoen 1997/98 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 30 augustus 1997. De laatste speelronde was op 16 mei 1998. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1996/97) was FC Lisse.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A